Cette liste recense les éléments du parc de TER 2N NG, numérotés Z 24500 ou Z 26500, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) conçu pour le service TER en France.

Liste des Z 24500 
Les rames  sont gérées par quatre Supervisions techniques de flotte (STF) ou Technicentres

Liste des Z 26500 
Les rames Z 26500 sont gérées par quatre Supervisions techniques de flotte (STF) ou Technicentres.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF

Automotrice SNCF
Automotrice 1500 V
Automotrice 25 kV
Matériel roulant du TER
Automotrice électrique Alstom
Z 24500 / Z 26500
Matériel roulant du TER Hauts-de-France
Matériel roulant du TER Auvergne-Rhône-Alpes
Matériel roulant du TER Grand Est
Matériel roulant du TER Normandie